Василий Коньков: Коньков, Василий Андреевич (1915 — ?) — Герой Советского Союза (лишён звания).
 Коньков, Василий Фомич (1901—1993) — советский военный, государственный и политический деятель.